Бура́к (, , ) — белорусская, украинская и польская фамилия. Известные носители:
 
 Бурак, Андрей Матвеевич (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Бурак, Борис Яковлевич (1900—1937) — начальник и директор Московского авиационного института (МАИ) с февраля 1933 года по январь 1935 года.
 Бурак, Юлия Васильевна (1921 — ?) — советская государственная деятельница, новатор производства, Герой Социалистического Труда.
 Бурак, Юрий Евгеньевич (род. 1970) — оператор-постановщик, документалист.